Die FIA-Rallye-Weltmeisterschaft 1994 wurde am 22. Januar in Monte Carlo gestartet und endete am 23. November in Großbritannien. Insgesamt wurden 10 Weltmeisterschaftsläufe auf vier Kontinenten gefahren. Didier Auriol wurde zum ersten und einzigen Mal Weltmeister in seiner Karriere.

Teams und Fahrer

Kalender 
Die eingetragenen Kilometer entsprechen der Distanz der Wertungsprüfungen. Die Distanz der Verbindungsstrecken zwischen den einzelnen WPs ist nicht enthalten (außer bei der Safari Rallye).

Klassifikationen

Fahrerwertung

Herstellerwertung

Weblinks 

 Offizielle Website Rallye-Weltmeisterschaft: https://wrc.com/

Einzelnachweise 

1994
Motorsportsaison 1994